Fruita est une ville américaine de l'État du Colorado ;
 Fruita est une localité américaine abandonnée de l'État de l'Utah ;
 La Fruita Schoolhouse y est une propriété contributrice au district historique de Fruita Rural ;
 Le canyon Fruita est une gorge du Colorado.

Homonymie de localités aux États-Unis